Finalen i världsmästerskapet i fotboll 2014 var en fotbollsmatch som ägde rum den 13 juli 2014 på Estádio do Maracanã i Rio de Janeiro i Brasilien för att avgöra mästerskapets segrare. Finalen spelades mellan Tyskland och Argentina, och var det tredje finalmötet mellan de två landslagen sedan finalerna 1986 och 1990, vilket innebar ett rekord i VM-sammanhang. Matchen började med avspark klockan 16:00 brasiliansk tid. Tyskland besegrade Argentina med 1–0 efter mål av Mario Götze i förlängningen.

Vägen till finalen

Matchen

Statistik

Referenser

Externa länkar
 

Final
Internationella sportevenemang i Rio de Janeiro
Relationer mellan Argentina och Tyskland
Rio de Janeiro under 2000-talet